La chlorkyuygenite è un minerale appartenente all'omonimo supergruppo.

Questo minerale è stato scoperto nella caldera dell'alto corso del fiume Chegem, Caucaso del Nord, Cabardino-Balcaria, Russia ed approvato dall'IMA nel settembre 2012 con il nome di kyuygenite poi modificato in chlorkyuygenite.

Morfologia 
La chlorkyuygenite è stata scoperta sotto forma di grani arrotondati e cristalli di forma tris-tetraedrica di dimensioni fino a 50 µm ed aggregati fino a 100–150 µm.

Origine e giacitura 
La chlorkyuygenite è stata trovata come minerale accessorio negli xenoliti di skarn calcareo nell'ignimbrite inclusa nella chegemite, nella reinhardbraunsite e nella srebrodolskite o intorno ai cristalli di wadalite associata a chegemite–fluorchegemite, reinhardbraunsite–kumtyubeite, rondorfite, hydroxylellestadite, lakargiite, perovskite, kerimasite, elbrusite, minerali del gruppo dell'ettringite, hydrocalumite, bultfonteinite e minerali della serie katoite–grossularia.

La chlorkyuygenite si è formata per alterazione della chlormayenite da parte di gas vulcanici contenenti vapore acqueo.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Ossidi e idrossidi (minerali)